1451 км, 1451-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1451 км — упразднённое в 2005 году поселение в Слакбашевском сельсовете Белебеевского района Республики Башкортостан.

 1451 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Башкортостан). Код 656711